Die Dubai Duty Free Tennis Championships 2015 waren ein Damentennisturnier der Kategorie Premier 5. Sie fanden vom 13. bis 22. Februar 2015 in Dubai statt und wurden auf Hartplatz ausgetragen. In der gleichen Woche fanden in Rio de Janeiro die Rio Open 2015 statt.

Insgesamt spielten 54 Spielerinnen im Hauptfeld des Turniers. Die bestplatzierten acht Spielerinnen sowie die beiden Finalisten vom WTA Premier-Turnier in Antwerpen waren direkt für die zweite Runde qualifiziert.

Titelverteidigerinnen waren Venus Williams im Einzel und die Paarung Alla Kudrjawzewa/Anastasia Rodionova im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das Dubai Duty Free Tennis Championships 2015 fand vom 13. bis 14. Februar 2015 statt. Ausgespielt wurden in zwei Runden acht Plätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Die folgenden Spielerinnen konnten sich für das Hauptfeld qualifizieren:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2015
Tennisturnier in Dubai